Haplogruppe R steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe R (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe R (Y-DNA)